Rostken ist der Familienname folgender Personen:

 Max von Rostken (1845–1931), deutscher Generalmajor
 Werner von Rostken (1852–1924), deutscher Generalleutnant

Er steht außerdem für folgende deutsche Ortsnamen:
 Rostken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Rostki (Pisz), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Rostken, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Rostki (Wydminy), Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Rostken (Kirchspiel Baitkowen), 1938 bis 1945: Waiblingen (Ostpr.), Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Rostki Bajtkowskie, Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Rostken (Kirchspiel Klaussen), Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Rostki Skomackie, Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen